Heckenast Gusztáv (1811–1878) nyomdász, könyvkereskedő, könyvkiadó
Heckenast Gusztáv (1922–1999) Kossuth-díjas pedagógus, történész
Heckenast Gusztáv (1954) gépészmérnök, tanár, önkormányzati képviselő